

Prénom 
Roch est un prénom masculin d'origine latine dérivé de Roc(c)hus signifiant le roc, le rocher, la pierre.

Ce prénom s'est répandu à la suite de la très grande popularité de saint Roch de Montpellier, originaire de Montpellier au , honoré le 16 août.

Le prénom Roch intervient également dans le patronyme « Rocard », qui vient de Hrokhard (hrok = corneille + hard = dur). Ce nom est assez fréquent dans le Poitou et les Charentes.

Roch se dit Rochus ou Rocchus en latin, Rocco en italien, Roque en espagnol, Rock dans les pays anglo-saxons, Roc en catalan, Ro en poitevin, Roukoz au Liban.
 Roch Voisine (1963-), chanteur canadien.
 Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (1740-1794), poète et journaliste français.
 Rock Hudson (1925-1985), acteur américain.
 Roch Marc Christian Kaboré (1957-), président du Burkina Faso depuis le 29 novembre 2015.
 Roch-Olivier Maistre (1955-), haut fonctionnaire français, président de l'Arcom (ex-CSA) depuis .

Patronyme 
Roch est également un patronyme, anciennement Ros, Roz, Rot, Rochus, Roph. Du prénom latin Rochus, Roch (du germanique Hroc, Hroggo, repos), plutôt que du latin rufus, rouge. Rosnoblet (alliance Roch + Noble en Savoie) et Roggo (Fribourg) viennent de ce prénom. Des « Roch » sont établis dans le canton du Valais (Suisse) notamment dans les communes du Bouveret et de Vétroz. D’illustres Roch se sont établis dans le hameau des Vérines sur la commune de Chamoson. On trouve une famille noble Roch à Cordes sur ciel (anciennement Cordes en Albigeois, Tarn, France) au , dont Aphrodise, juge de l'Albigeois, et deux Augier, père et fils, seigneurs de La Capelle Sainte-Luce.
 Claude Roch (1945- ), personnalité politique suisse 
 Éric Le Roch, acteur, scénariste, parolier et réalisateur français.
 Ernst Roch (1928-2003), designer graphique canadien d'origine autrichienne.
 Gustav Roch (1839-1866), mathématicien allemand.
 Gustave Roch (1845-1927), avocat et homme politique français, député de 1893 à 1919.
 Henry-Frédéric Roch (1962-2018),  viticulteur français.
 Saint Roch (vers 1340-1379), confesseur à Montpellier et patron des pèlerins. 
 Madeleine Roch (1883-1930), comédienne et tragédienne française.
 Nicolas Roch (1813-1879), bourreau français.
 Philippe Roch (1949-), homme politique suisse.
 Sébastien Roch, acteur français.
 Heinz Roch (1905-1945), militaire allemand.

Littérature 
 Sébastien Roch est le personnage principal du roman du même nom d'Octave Mirbeau paru en 1890.

Toponymes 
 Roch est une localité située dans le comté du Pembrokeshire (pays de Galles)
 Nolton et Roch est une communauté du Pembrokeshire (pays de Galles)
 Roch est une rivière situé dans le Grand Manchester

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom